Sept navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Cornwall d'après le duché de Cornouailles :
 le , un vaisseau de  rang de 80 canons, lancé en 1692, détruit en 1761 ;
 le , un vaisseau de  rang de 74 canons, lancé en 1761, endommagé en 1870, brule peu après ;
 le HMS Cornwall est le nom initialement choisi pour le , capturé au danois en 1807, mais jamais utilisé ;
 le , un vaisseau de  rang de 74 canons, lancé en 1812, réduit à 50 canons en 1831, renommé HMS Wellesley en 1869, sert de bateau école jusqu'à sa destruction en 1874 ;
 le HMS Cornwall, un vaisseau de  rang de 74 canons, lancé en 1815 comme , renommé HMS Cornwall en 1868 en devenant un bateau école, coule en 1940 ;
 le , un croiseur cuirassé de la classe Monmouth, lancé en 1902 et vendu en 1920 ;
 le , un croiseur lourd de la classe County, lancé en 1926, coulé par une attaque aérienne japonaise en 1942 ;
 le , une frégate de Type 22, lancé en 1985, sorti du service en .

Cornwall